Talcy puede referirse a: 

 Talcy, comuna francesa situada en Loir y Cher; o
 Talcy, comuna francesa situada en Yonne.